Mark Scheifele (ur. 15 marca 1993 w Kitchener) – kanadyjski hokeista występujący na pozycji środkowego napastnika w Winnipeg Jets z National Hockey League (NHL). Reprezentant kraju.

Kariera 
Mark Scheifele został wybrany przez Winnipeg Jets w pierwszej rundzie NHL Entry Draft 2011. Scheifele był pierwszym w historii wydraftowanym zawodnikiem przez drużynę Winnipeg Jets, która dopiero co przeniosła się z Atlanty. W październiku 2011 strony uzgodniły warunki pierwszego kontraktu zawodnika w NHL. W sierpniu 2016 zawodnikowi powierzono funkcję drugiego kapitana w Jets, wraz z Dustinem Byfuglienem. W lipcu 2016 zawodnik przyjął warunki 8-letniego, wartego 49 mln dolarów kontraktu z Jets.

Statystyki

Sezon zasadniczy i play-off

Międzynarodowe

Osiągnięcia 
 Reprezentacyjne
  Brązowy medal mistrzostw świata juniorów do lat 20: 2012
  Złoty medal mistrzostw świata: 2016
  Srebrny medal mistrzostw świata: 2017

 Indywidualne
 Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2017/Elita:
 Jeden z trzech najlepszych zawodników reprezentacji w turnieju

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 
 
 Mark Scheifele – profil na stronie NHL

Urodzeni w 1993
Hokeiści Barrie Colts
Hokeiści St. John’s IceCaps
Hokeiści Winnipeg Jets